Campanellino, nome comune del Leucojum vernum, pianta della famiglia delle Amaryllidaceae
Campanellino, anche chiamata Trilli, nome originale Tinker Bell, personaggio immaginario nel romanzo Peter Pan e nei suoi innumerevoli adattamenti